Lars-Jørgen Salvesen (Kristiansand, 1996. február 19. –) norvég labdarúgó, a Viking csatárja.

Pályafutása 
Salvesen a norvégiai Kristiansand városában született. Az ifjúsági pályafutását a Vigør akadémiájánál kezdte.

2013-ban mutatkozott be a Vigør negyedosztályban szereplő felnőtt csapatában. A 2013-as szezonban 19 mérkőzésen 15 gólt ért el. Ezzel teljesítményével felkeltette az érdeklődését a Tippeligaenben érdekelt Startnak, és még a következő idény kezdete előtt a klubhoz igazolt. 2014 augusztusában, a Sogndal elleni mérkőzés utolsó perceiben csereként debütált. 2018-ban az Ullensaker/Kisához szerződött. 2019 januárjában a Sarpsborg 08 csapatához csatlakozott.

Fél évvel később, 2019. augusztus 16-án a Strømsgodset együtteséhez igazolt. Először a 2019. augusztus 18-ai, Viking elleni mérkőzés 55. percében Ipalibo Jack cseréjeként lépett pályára. A következő fordulóban, augusztus 25-én, a Sarpsborg 08 ellen 2–1-re megnyert találkozón szerezte. 2020. december 19-én, az Odd ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen mesterhármast szerzett a klub színeiben.

2022 júliusának végén a Bodø/Glimt szerződtette. 2022. augusztus 3-án, a litván Žalgiris ellen 5–0-ra megnyert BL-selejtezőn debütált, majd az 58. percben meg is szerezte első gólját a klub színeiben. 2023. március 7-én a Vikinghez írt alá.

Statisztikák 
2023. február 23. szerint

Sikerei, díjai 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Ezüstérmes (1): 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1996-ban született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgócsatárok
Az IK Start labdarúgói
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
A Strømsgodset labdarúgói
A Bodø/Glimt labdarúgói
A Viking labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek